Toto je seznam obcí v Česku začínajících na písmeno J.

Reference 

Seznamy sídel v Česku
Obce v Česku